Primo est un adverbe ordinal signifiant en premier lieu.

Patronyme 

 Gefen Primo (2000-), judokate israélienne.
 Georges Primo (1924-) chirurgien belge.
 Giancarlo Primo (1924-2005), joueur et entraîneur de basket-ball italien ;
 Joshua Primo (2002-), joueur canadien de basket-ball.

Pseudonyme 
 Primo, nom de lutte du catcheur Edwin Colón.

Autres 
 Primo, brique en plastique produite par la société The Lego Group.
 Primo, album de Cal Tjader publié en 1973.
 Primo !, un parti politique monégasque.